Hippobosca är ett släkte av tvåvingar. Hippobosca ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lusflugor
Hippobosca